То́мас Со́ллоус (; 3 марта 1984, Гранд-Прери, Альберта, Канада) — канадский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу